Castro-Urdiales (baskiska: Urdialaitz) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Castro-Urdiales ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Castro-Urdiales är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Castro-Urdiales åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Castro-Urdiales.  Närmaste större samhälle är Algorta,  km öster om Castro-Urdiales. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kantabrien